Посольство Бразилии в Российской Федерации () — дипломатическая миссия Бразилии в России и Узбекистане, расположена в Москве на Пресне на Большой Никитской улице, 54. Чрезвычайный и Полномочный Посол — Родриго де Лима Баэна Соарес (с 2021 года).

 Адрес посольства: 121069, Москва, Большая Никитская улица, 54.
 Индекс автомобильных дипломатических номеров посольства — 025.

Особняк А. В. Лопатиной 

Особняк был построен в 1875 году архитектором А. С. Каминским. Представляет собой крупный двухэтажный особняк с третьим мансардным этажом. Орнаментальная полихромная кладка стен дополнена разнообразной керамической полихромной декорацией — наличниками, филёнками, колонками, горизонтальными поясками, отдельными цепочками изразцов. Облицовочный кирпич — завода А. Гусарева, цветные изразцы — мастерской С. И. Масленникова. Они сходны по технике (рельеф) и орнаментике с керамикой дома Игумнова, в котором располагается посольство Франции. Четырёхскатная кровля с декоративным металлическим гребнем.

В начале XX века дом был поделён на квартиры для сдачи в наём. Примерно в 1925 году дом переделывается и становится общежитием общества большевиков-ветеранов. После революции здание перешло в собственность государства. В 1928-м в нём разместили общежитие для старых большевиков. Для того чтобы увеличить жилую площадь, в доме надстроили третий этаж. Автором проекта стал архитектор Г. Суханов, который при оформлении фасада сохранил все особенности неорусского стиля. Посольство Бразилии находится в этом здании с 1963 года.

В 2019—2020 годах в здании посольства и пристройках проводились реставрационные работы. В этот период официальная резиденция была размещена в доме 29 по улице Пречистенской набережной.

Послы Бразилии в России 
 Себастьяно до Рего Баррос Нето (1990—1994)
 Тереза Мария Машаду Кинтелла (1995—2001)
 Жозе Виегас Фильо (2001—2002)
 Карлос Аугусто Рего Сантос Невес (2003—2008)
 Карлос Антонио да Роша Параньос (2008—2013)
 Антонио Жозе Валлим Геррейро (2014—2016)
 Антонио Луис Эспинола Салгадо (2016—2018)
 Товар да Силва Нунес (2018—2021)
Родриго де Лима Баэна Соарес (2021 — )

См. также 
 Список дипломатических представительств в Москве
 Список дипломатических миссий Бразилии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт посольства Бразилии в России
 Особняк А. В. Лопатиной
 МИД России. Российско-бразильские отношения.

Бразилия
Дипломатические представительства Бразилии
Пресня
Российско-бразильские отношения